+ 90 foi um programa esportivo diário, estilo Mesa redonda, exibido pelo canal Esporte Interativo. Ele foi criado para comemorar os 10 anos dos canais Esporte Interativo

A duração do programa, que é de 90 minutos – o tempo regular de uma partida de futebol – é o motivo do nome do programa, que debate as notícias do Futebol. Além disso, ele tem vários elementos relacionados ao jogo, inclusive cartões amarelos e vermelhos, que são distribuídos por Alex Müller.

Em 2018, o programa ganha uma versão pós-jogo, o +90 da Rodada, exibido as quartas e quintas, com a análise dos jogos da noite.

Em 8 de agosto de 2018, devido ao fim das operações do Esporte Interativo na TV, a atração sai do ar, mas ela retorna em 05 de setembro, agora como parte da programação do EI no Space, as quartas, depois dos jogos da noite. Em 25 de junho de 2019, a atração é exibida pela última vez, já que o EI decidiu tirar o programa do ar.

Programas de mesa-redonda esportivos do Brasil
Programas da TV Esporte Interativo
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2017